Molekulska formula -{C21H29NO}- se može odnositi na:

 Alfametadol
 Betametadol
 Biperiden
 UR-144
 Izometadol